Esistono due isole di Pianosa:
l'isola di Pianosa nel comune di Campo nell'Elba in provincia di Livorno
l'isola di Pianosa nel comune di Isole Tremiti in provincia di Foggia